id. Verebélÿ Tibor (1875–1941) orvos, sebész, az MTA tagja
 ifj. Verebélÿ Tibor (1910–1986) orvos, sebész, előbbi fia